Brule Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Brule Lake, Frontenac County, sjö i Ontario, 
 Brûlé Lake, sjö i Alberta, 

Robotskapade Kanadaförgreningar